Оле́г Го́лубев:
 Голубев, Олег Анатольевич (1966—2007) — российский и белорусский патологоанатом, доктор наук, профессор.
 Голубев, Олег Васильевич (1924—2014) — советский и российский конструктор, доктор наук.
 Голубев, Олег Вячеславович (род. 1963) — советский и российский подводник, вице-адмирал, заместитель командующего Северным флотом.